Nostalgia – uczucie tęsknoty
 Nostalgia – stacja telewizyjna
 Nostalgia – album studyjny
 Nostalgia – singiel Taco Hemingwaya
 (3162) Nostalgia – planetoida
 Nostalgia – polski serwis internetowy